Сергей Александрович Шебек (14 июня 1960, Киев, УССР) — бывший украинский футбольный судья. Арбитр ФИФА. Рекордсмен украинского высшего дивизиона по количеству проведённых игр — 226 матчей.

Биография 
Был арбитром с 1976 года. С сезона 1992/93 32-летний судья дебютировал в высшей лиге Украины. Представлял город Киев. В 2004 году в качестве главного арбитра отсудил финал Кубка Украины между донецким «Шахтёром» и днепропетровским «Днепром». Завершил карьеру после сезона 2008/09.

Работал менеджером по спортсвязям в киевской фирме «Элетер», которая проектирует и устанавливаюет отопительное оборудование для зданий, сакральных сооружений и спортивных полей.

Награждён медалью Федерации футбола Киевщины «За заслуги» II степени.

Входит в символический клуб Сергея Татуляна.

Женат, имеет дочь. Увлечения: автомобили.

Статистика сезонов в Премьер-лиге 
Данные с учетом сезона 2008/09

И — игры, Ж — желтые карточки, К — красные карточки, П — предназначены пенальти

Примечания

Ссылки 
 Кто они? Досье на арбитров высшей лиги (Террикон, 11 квітня 2008)
 Профиль арбитра на сайте allplayers.in.ua
 Профиль арбитра на сайте УПЛ

Футбольные судьи Украины